Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2013/14 byl 22. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Soutěž byla započata 3. srpna 2013 a poslední kolo se odehrálo 18. května 2014. Svůj první titul vybojoval tým FC Bananc.

Složení ligy v ročníku 2013/14

Tabulka 

Poznámky
  1  FC Pjunik získal jako vítěz arménského poháru 2013/14 právo účasti v 1. předkole Evropské ligy UEFA 2014/15.

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2013/14
Fotbal v Evropě v roce 2013
Fotbal v Evropě v roce 2014
Sport v Arménii v roce 2013
Sport v Arménii v roce 2014